

Letteratura 
 Pilone (Pylon) – romanzo di William Faulkner del 1935

Musica 
 Pylon – gruppo musicale statunitense
 Pylon – album dei Killing Joke del 2015

Pagine correlate 
 Pilone